Hasselmans ist der Familienname folgender Personen:

Alphonse Hasselmans (1845–1912), französischer Harfenist, Komponist und Musikpädagoge
Marguerite Hasselmans (1876–1947), französische Pianistin